Rakotondraibe ist der Familienname folgender Personen:
 Fabrice Angio Rakotondraibe (* 1993), madagassischer Fußballspieler
 Patrice Rakotondraibe, madagassischer Fußballspieler